Turrialba (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Turrialba (voetbalclub), voetbalclub uit Costa Rica
 Turrialba (Cartago), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Cartago
 Turrialba (vulkaan), een vulkaan nabij bovengenoemde plaats
 Parque nacional Volcán Turrialba, nationaal park rondom bovengenoemde vulkaan